Mardin ou Mardim (em sírio: ܡܶܪܕܺܝܢ/Merdin; /Mardīn/ Merdin; ; em aramaico: ܡܪܕܝܢ) é uma província () do sudeste da Turquia, situada na região (bölge) do Sudeste da Anatólia (em turco: Güneydoğu Anadolu Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009). A província faz parte da zona histórica do Curdistão e situa-se naquilo que é tradicionalmente considerada a fronteira entre a Anatólia e a Mesopotâmia. Grande parte, senão a maioria dos habitantes são de etnia curda, mas, além de turcos, também existem minorias significativas de sírios (caldeus), árabes.

Ligações externas 

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Sudeste da Anatólia
Províncias turcas no Curdistão